Greg Amadio (né le  à Sault Ste. Marie, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il a remporté la Coupe Calder 2009 et 2010 avec les Bears de Hershey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1999-2000 || Huskies de Michigan Tech || NCAA ||37 ||0 ||0 ||0 ||106 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Huskies de Michigan Tech || NCAA ||31 ||1 ||1 ||2 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Huskies de Michigan Tech || NCAA ||30 ||1 ||3 ||4 ||86 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Huskies de Michigan Tech || NCAA ||27 ||0 ||4 ||4 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || RiverKings de Memphis || LCH ||- ||- ||- ||- ||- ||14 ||0 ||0 ||0 ||24
|-
|2003-2004 || Inferno de Columbia || ECHL ||67 ||4 ||10 ||14 ||213 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2004-2005 || Inferno de Columbia || ECHL ||32 ||1 ||3 ||4 ||134 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2004-2005 ||Moose du Manitoba || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005||Griffins de Grand Rapids || LAH ||35 ||0 ||2 ||2 ||96 ||- ||- ||- ||-||-
|-
|2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||64 ||0 ||3 ||3 ||140 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Stars de l'Iowa || LAH ||14 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Pirates de Portland || LAH ||44 ||3 ||5 ||8 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH ||50 ||0 ||2 ||2 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Bears de Hershey || LAH ||51 ||2 ||6 ||8 ||163 ||9 ||0 ||1 ||1 ||21
|-
|2009-2010 || Bears de Hershey || LAH || 57|| 2|| 8|| 10|| 171|| 15|| 0|| 1|| 1|| 39
|-
|2010-2011 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 29|| 0|| 3|| 3|| 108|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Falcons de Springfield ||LAH || 33|| 0|| 5|| 5|| 114|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Falcons de Springfield ||LAH || 8|| 0|| 0|| 0|| 53|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Bears de Hershey en 2009-2010.

Notes et références 

Naissance en mai 1981
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Inferno de Columbia
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur des Falcons de Springfield
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace